Un boubou est un vêtement africain qui est aussi bien porté par des hommes que par des femmes. Les modèles varient suivant les régions et les usages.

Toponyme 

 Boubou, une localité située dans le département de Tikaré au Burkina Faso ;
 Boubou, un village du Cameroun dans la commune de Mombo.

Patronyme 

 Marcel Boubou (1892-1942), un enseignant français, mort au camp de concentration d'Auschwitz.

Autres 
bouviers bernois peut aussi désigner :
 Boubou, le surnom donné avec affection à Jacques Boulanger, chanteur et animateur de télévision québécois ;
 Boubou, le surnom donné à Robert Bourassa, premier ministre du Québec.
 Boubou, un personnage du manga Dragon Ball.
 Boubou, un surnom courant pour désigner les bouviers bernois.

Voir aussi 
 Boubou Macoutes, le surnom donné à des inspecteurs mandatés par le gouvernement québécois de Robert Bourassa, pour enquêter sur les cas de fraude parmi les prestataires de l'aide sociale

Homonymie de localités